Pedro Gutiérrez puede hacer referencia a:

 Pedro Gutiérrez Alfaro (1899-1960), cirujano y político colombiano.
 Pedro Gutiérrez Bueno (1745-1826), químico y farmacéutico español.
 Pedro Gutiérrez Moya «El Niño de la Capea», (1952-), torero español.
 Pedro Gutiérrez Torres (1966-), realizador audiovisual cubano.
 Pedro Gutiérrez Montero (1991-), futbolista peruano.
 Pedro Gutiérrez Daza (1989-), ciclista venezolano.
 Pedro Gutiérrez, constructor de catedrales del .